Ett mekaniskt projektilvapen är ett vapen som kastar en projektil med hjälp av mekanik, till skillnad från eldvapen som använder gastryck. Sådana vapen användes framför allt under förhistorisk tid, antiken och medeltiden, innan eldvapen blev vanliga.

Typer av mekaniska projektilvapen
 Pilbåge
 Armborst
 Slunga
 Katapult
 Trebuchet

Projektilvapen